Zürrer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Zürrer (* 1969), Schweizer Politiker
 Peter Zürrer (* 1937), Schweizer Sprachwissenschafter

Siehe auch:
 Zürcher